Буруша́ски — (самоназвание — بروشسکی) изолированный язык, на котором говорит народ буришей, проживающий в горных районах Хунза (Канджут) и Нагар на севере Кашмира. На близкородственном вершикском диалекте (вершиквар) говорят западнее, в Ясине. В 1931 году число говорящих на собственно бурушаски составляло около 20 тысяч человек, а на вершикском диалекте — около 7,5 тысяч человек. В настоящее время общее число говорящих — около 50 тысяч человек.

Бурушаски долгое время был бесписьменным языком. Имеется значительное количество текстов, которые были записаны в фонетической транскрипции и переведены на английский язык, главным образом Д. Локхарт Роберстон Лоримером (англ.). Письменность на основе арабского и латинского алфавитов развивается с 1970-х годов.

Особенности языка 
 Наличие придыхательных смычных и постальвеолярных согласных;
 деление существительных на четыре грамматических класса, к первому из которых относятся существительные, обозначающие людей мужского пола, ко второму — существительные, обозначающие людей женского пола, к третьему — одушевлённые существительные, не обозначающие людей, а также некоторые неодушевлённые существительные, к четвёртому — все остальные неодушевлённые существительные;
 система числительных, в основе которой лежит двадцатеричная система счисления.

Бурушаски до сих пор не отнесён ни к одной из существующих языковых семей. Заслуживает внимания гипотеза Сергея Старостина, по которой бурушаски включается на правах отдельной ветви в сино-кавказскую макросемью, хотя она и не является общепризнанной. В основе этой гипотезы лежит исключительно высокое структурное сходство между бурушаски и северокавказскими языками, однако при этом предлагаемые параллели между корнями слов довольно спорны.

История исследований 
Первыми вехами на пути к исследованию бурушаски стали работы Г. В. Ляйтнера (G. W. Leitner) и Й. Биддульфа (J. Biddulph) в конце XIX века. Следующим значительным достижением была работа Д. Л. Р. Лоримера (D. L. R. Lorimer) The Burushaski Language 1935—1938, которая содержала большой словарь и описание грамматики. Последние крупные работы — Германа Бергера (Hermann Berger), составившего грамматику и словарь диалекта ясин (1974) и хунза-нагер (1998).

Родство с другими языками

Дене-кавказская гипотеза 
Несмотря на изолированный статус бурушаски, предпринимались и предпринимаются попытки связать его с какой-либо из известных языковых семей. Согласно гипотезе Вацлава Блажека и Джона Бенгтсона (1995), бурушаски относится к гипотетической сино-кавказской макросемье. Данная гипотеза не является общепризнанной, однако помимо лексических параллелей она основывается также на типологическом сходстве, которое не могло быть приобретённым ввиду того, что в настоящее время языки, относимые к сино-кавказской макросемье, разделены географически.

Енисейская гипотеза 
Данную гипотезу можно рассматривать как частный случай дене-кавказской гипотезы, однако её автор, Ж. ван Дрим (Driem, 2001), идёт в своих предположениях ещё дальше. Дрим указывает на сильное сходство в глагольной морфологии, в особенности в личных префиксах, между бурушаски и енисейскими языками (сохранившийся живой представитель — кетский язык, остальные вымерли). На этом основании он предполагает существование гипотетической семьи «карасук», включавшей бурушаски и енисейские языки, и связывает её с археологической культурой Карасук, существовавшей примерно во 2-м тыс. до н. э. Таким образом, гипотетический путь от культуры Карасук до современных мест проживания бурушаски должен был проходить параллельно пути распространения дардских народов, что должно объяснять многочисленные заимствования в бурушаски из дардских языков. Таким образом, бурушаски не мог быть языком, на котором говорило доиндоарийское население Индии — бурушаски проникли в этот регион параллельно индоарийцам примерно в 1-м тыс. до н. э.

В целом, енисейская гипотеза не противоречит дене-кавказской гипотезе, поскольку всё большее распространение получает предположение С. А. Старостина о сино-кавказской макросемье, куда включаются как енисейские, так и северокавказские языки.

Возможное родство с индоевропейской семьёй 
Согласно последним исследованиям лингвистов из университета Маккуори (Австралия), язык бурушаски возможно имеет индоевропейское происхождение. По мнению исследователя Илии Чашуле (), лексико-грамматический анализ языка свидетельствует о его индоевропейском происхождении. Предполагается, что предки носителей пришли на эти земли с территории Фригии, и наиболее близким родственником бурушаски является фригийский язык, входящий в палеобалканскую группу. Косвенным подтверждением данной гипотезы может служить и то, что сами буриши считают себя потомками Александра Македонского.

Лингвисты Джон Бенгтсон и Вацлав Блажек на основании данных сравнительного анализа фонетических, морфологических и лексических аргументов Чашуле, с аргументами в пользу «дене-кавказской» гипотезы, подвергли критике гипотезу Чашуле, указав на бессистемность связей языка бурушаски с индоевропейской семьёй (в области фонетических соответствий), либо спорадичность и недостаточность (в области морфологии), либо вообще практически отсутствие таковых связей (в области базисной лексики).
 «Анализ данных показывает, что аргументы в пользу дене-кавказского происхождения бурушаски в количественном отношении значительно превышают аргументы в пользу индоевропейско-бурушаскской гипотезы».

Фонология 
В языке бурушаски в основном имеется 5 гласных /a e i o u/. Также имеются длинные гласные. Ударные гласные обычно более длинные и менее открытые /ʌ ɛ ɪ ɔ ʊ/, в отличие от безударных

Фонемные согласные в транскрипции МФА:

Лингвистические характеристики бурушаски 
Характерной для языка бурушаски является система 4 именных классов для существительного, а также исключительно сложная морфология глагола с 11 позициями суффиксов (см. ниже). Приведенный ниже обзор основан на диалекте хунза-нагер, грамматику которого составил Герман Бергер в 1998 г. (см. список литературы).

Инвентарь фонем бурушаски относительно велик, но не является чем-либо выдающимся (34 согласных и 5 гласных). Имеются — как и в дардских языках — ретрофлексные согласные. Гласные /a, e, i, o, u/ имеют долгие и краткие варианты.

Морфология имени

Именные классы 
Имена в языке бурушаски делятся на следующие классы:

 m > люди мужского пола, боги и духи
 f > люди и духи женского пола
 x > животные, «счётные» предметы
 y > абстрактные понятия, жидкости, «несчётные» предметы

Обозначение «h» используется как общий символ для классов m- и f-, «hx» — как общее обозначение для классов m-, f- и x-. Имена класса x- обычно обозначают разнообразные вещи или явления, например, животных, фрукты, камни, яйца, монеты; имена класса y- обозначают, как правило, несчётные явления или объекты, например, рис, жидкости, порошкообразные вещества, воду, снег, шерсть и т. д.

Тем не менее, в указанной классификации есть исключения, поскольку и счётные предметы могут относиться к y-классу, например, ha «дом». Интерес представляют также слова, которые с небольшой разницей в значении могут относиться как к x-, так и к y- классу, например, bayú в x-классе означает «соль в кристаллах», а в y-классе «соль в порошковой форме». Плодовые деревья воспринимаются как собирательные понятия и относятся к y-классу, а их плоды, напротив, как счётные предметы х-класса. Те же объекты иногда относятся то к классу x, то к классу y в зависимости от материала, из которого они изготовлены, при этом камень и дерево относятся к классу x, металл и кожа к классу y. Артикли, прилагательные, числительные и прочие атрибуты выражаются через различные именные показатели.

Образование множественного числа 
Имена имеют два числа — единственное и множественное. Единственное число не имеет маркера. Множественное число имеет различные суффиксы в зависимости от класса:

 h-класс > обычные суффиксы множественного числа: -ting, -aro, -daro, -taro, -tsaro;
 h- и x-класс > обычные суффиксы множественного числа: -o, -išo, -ko, -iko, -juko; -ono, -u; -i, -ai; -ts, -uts, -muts, -umuts; -nts, -ants, -ints, -iants, -ingants, -ents, -onts;
 y-класс > обычные суффиксы множественного числа: -ng, -ang, -ing, -iang; -eng, -ong, -ongo; -ming, -čing, -ičing, -mičing, -ičang (нагарский диалект).

Некоторые имена могут иметь два или три различных суффикса множественного числа, другие используются только во множественном числе и не имеют показателя, например bras «рис», gur «пшеница», bishké «шерсть» (т.наз. собирательное множественное), некоторые имеют одну и ту же форму в единственном и множественном числе, напр. hagúr «лошадь/лошади». Прилагательные имеют собственные суффиксы множественного числа, использование которых зависит от класса определяемых существительных, напр. burúm «белый» имеет вид burúm-išo для х-класса и burúm-ing для у-класса.

Вот некоторые примеры образования множественного числа в бурушаски:

 wazíir (m), мн. ч. wazíirting «визирь, министр»;
 hir (m), мн. ч. hirí «мужчина» (смещение ударения);
 gus (f), мн. ч. gushíngants «женщина» (смещение ударения);
 dasín (f), мн. ч. dasíwants «девушка, незамужняя женщина»;
 huk (x), мн. ч. hukái «собака» (смещение ударения);
 tilí (x), pl. tilí «лесной орех»;
 tilí (y), pl. tiléng «ореховый куст».

Образование падежей 
Бурушаски — эргативный язык. В нём имеется 5 основных падежей:

Падежные суффиксы во множественном числе присоединяются к показателю множественного числа, например, Huséiniukutse «люди Хусейна» (эргатив мн.ч.). Окончание генитива для единственного числа женского рода /-mo/, для всех прочих случаев /-e/ (совпадает с эргативным окончанием). Окончание датива /-ar/, /-r/ в единственном числе женского класса также присоединяется к косвенному падежу, в прочих случаях к абсолютиву. Примеры:

 hir-e «мужчины», gus-mo «женщины» (генитив);
 hir-ar «мужчине», gus-mu-r «женщине» (датив).

Имена в родительном падеже стоят перед подлежащим, к которому они относятся: Hunzue tham «эмир Хунзы».

Окончания вторичного падежа образуются из суффикса вторичного падежа (нередко обозначается как инфикс) и одного из первичных окончаний /-e/, /-ar/ и /-um/. При этом /-e/ обозначает локатив (вопрос «где?»), /-ar/ — терминатив (вопрос «куда?»), а /-um/ — аблатив (вопрос «откуда?»). Ниже перечислены инфиксы и их основные значения:

 /-ts-/ «на»;
 /-ul-/ «в»;
 /-aţ-/ «на; c»;
 /-al-/ «при, у» (только в диалекте хунза).

На их основе образуются «составные», то есть вторичные падежи:

Регулярные окончания /-ul-e/ и /-ul-ar/ устарели и в настоящее время чаще всего заменяются на /-ul-o/ или /-ar-ulo/.

Местоименные префиксы и местоимения 
Названия частей тела и обозначения родства в бурушаски употребляются только вместе с местоименными притяжательными суффиксами (обозначающими «мой», «твой», «его» и др.). Иными словами, в бурушаски нельзя сказать просто «рука», но непременно «моя рука», «его рука» и др. Примеры:

 i-mi «его мать», mu-mi «их мать» (3 л. ж. р.), u-mi «их мать» (3 л. мн. ч.), u-mi-tsaro «их матери» (3 л. мн. ч.).

Местоименные или личные префиксы зависят от лица, грамматического числа, а в 3-м лице также от именного класса обладателя:

Личные местоимения в бурушаски для 3 лица имеют различные формы для «близкого» и «далёкого», напр. khin «он, этот» (здесь вблизи), но in «он, тот» (там вдали). В косвенном падеже имеются, кроме того, так называемые краткие формы. Подробнее см.: H. Berger 1998.

Числительные 
Система числительных — двадцатеричная, например, 20 altar, 40 alto-altar (2 x 20), 60 iski-altar (3 x 20) и т. п. Основные числительные: 1 hin (или han, hik), 2 altán (или altó), 3 iskén (или uskó), 4 wálto, 5 čundó, 6 mishíndo, 7 thaló, 8 altámbo, 9 hunchó, 10 tóorumo (или toorimi и turma) и 100 tha.

Примеры составных числительных:

11 turma-hin, 12 turma-altan, 13 turma-isken и т. п., 19 turma-hunti;

20 altar, 30 altar-toorimi, 40 alto-altar, 50 alto-altar-toorimi, 60 iski-altar и т. п.;

21 altar-hik, 22 altar-alto, 23 altar-iski и т. п.

Морфология глагола

Общие сведения 
Морфология глагола в бурушаски — исключительно сложная, богата различными формами, что можно сравнить с шумерским, баскским, енисейскими и некоторыми абхазо-адыгскими и нахско-дагестанскими языками. Многочисленные фонетические изменения (ассимиляция, синерезис, сдвиг акцента) превращают почти каждый глагол в морфологический уникум. Ниже изглагаются только некоторые основные принципы, более подробный обзор приведен в: Hermann Berger 1998, Grammatik, 103—173.

Для финитных глаголов существуют следующие категории:

Для многих переходных глаголов, кроме подлежащего, маркируется также прямое дополнение путём присоединения местоименных префиксов, которые также обозначают такие категории, как число, лицо, а для 3 лица — также именной класс. Все глаголы имеют отрицательные формы; некоторые непереходные глаголы могут морфологически образовывать вторичные переходные формы. Неспрягаемые формы — в бурушаски это абсолютив прошедшего и настоящего времени (по функциям сопоставим с причастием), перфект-причастие и два инфинитива — обладают всеми категориями спрягаемых форм, кроме времени и наклонения. Неспрягаемые формы образуют при помощи вспомогательных глаголов перифрастические (аналитические) формы глаголов.

11 позиций финитных глагольных форм 
Все глагольные формы можно описать при помощи сложной, однако регулярной системы позиций. Бергер различает в целом 11 позиций, которые в реальности не могут использоваться одновременно в одной и той же глагольной форме. Некоторые позиции имеют альтернативные варианты использования (ниже обозначены как A/B/C). Глагольная основа занимает позицию 5, перед ней могут использоваться несколько префиксов, а после неё — 6 позиций для суффиксов.

 Позиции (слоты) глагольных форм бурушаски

Образование глагольных времён и наклонений 
Образование глагольных времён и наклонений — довольно сложное, путём нанизывания друг на друга различных суффиксов. От «простого корня» образуются претерит, перфект, плюсквамперфект и конатив; с другой стороны, презенс, имперфект, будущее и условное наклонение образуются от «корня настоящего времени», который образуется путём добавления к простому корню суффикса на 7-й позиции, обычно -č-. Непосредственно из корня выводятся оптативы и императив. В целом, действует следующая схема.

Пример: образование времён и наклонений от глагола her (плакать), без префиксов:

 Времена от простого корня

 Времена от корня настоящего времени = корень + показатель наст. времени

 Оптатив и императив

Обозначение субъекта и объекта 
Обозначение субъекта и объекта глагольной формы происходит посредством местоименных префиксов и суффиксов в позициях 3, 8 и 10 следующим образом:

Личные префиксы идентичны местоименным префиксам у имени (обязательны для частей тела и терминов родства, см. выше). Формы префиксов (позиция 3) и суффиксов (позиции 8 и 10) приведены в следующей таблице:

 Местоименные префиксы (позиция 3)

 Местоименные суффиксы (позиции 8 и 10)

Ниже, для пояснения взаимосвязи между префиксом и суффиксом, приведены примеры конструкций переходного глагола с префиксом phus «связывать» в претерите:

 i-phus-i-m-i > «он связал его» (позиции: 3-5-8-9-10);
 mu-phus-i-m-i > «он связал её»
 u-phus-i-m-i > «он связал их»;
 mi-phus-i-m-i > «он связал нас»;
 i-phus-i-m-an > «мы связали / вы связали / они связали его»;
 mi-phus-i-m-an > «вы/они связали нас»;
 i-phus-i-m-a > «я/ты связал его»;
 gu-phus-i-m-a > «я связал тебя».

Местоименные аффиксы используются только тогда, когда существительные играют роль подлежащего или дополнения, напр. hir i-ír-i-mi «мужчина умер». Для непереходных глаголов функцию субъекта могут выражать как префикс, так и суффикс, а также их сочетание. Примеры:

 gu-ir-č-u-m-a «ты умрёшь» (будущее время);
 i-ghurts-i-m-i «он утонул» (претерит).

Местоименные префиксы встречаются не у всех глаголов и не для всех времён. В некоторых глаголах используются личные префиксы, однако иные и при определённых условиях. Местоименные префиксы выражают для непереходных глаголов «ожидаемое (субъектом) действие», в то время как беспрефиксные формы — действие, происходящее помимо воли субъекта. Примеры:

 hurúţ-i-m-i «он сел» (добровольное действие без префикса);
 i-ír-i-m-i «он умер» (недобровольное действие с префиксом);
 ghurts-i-mi «он нырнул (добровольно ушёл под воду)» (без префикса);
 i-ghurts-i-m-i «он утонул (недобровольно ушёл под воду)» (с префиксом).

d-префикс 
Ряд глаголов, некоторые — наряду с основной формой, встречаются с d-префиксом (позиция 2), который перед согласным дополняется «гармонизирующим» соединительным гласным. Точная семантическая функция этого d-префикса неясна. Zu primären Transitiva bildet das d-Präfix, immer ohne Pronominalpräfixe, reguläre Intransitiva (Berger 1998:I:110). Примеры:

 i-phalt-i-mi «он сломал это» (переходный);
 du-phalt-as «сломаться, взорваться» (непереходный).

Письменность 
Письменность для бурушаски начала развиваться в конце 1970-х годов. Так в букваре, изданном в 1980 году, предложен следующий алфавит: A a, A' a', Ā ā, I i, I' i', Ii ii, E e, E' e', Ē ē, U u, U' u', Ū ū, O o, O' o', Ō ō, B b, P p, T t, Th th, Ṫ ṫ, Ṫh ṫh, J j, C c, Ch ch, H h, X x, Ḋ ḋ, D́ d́, Z ӡ, Ż ӡ̇, R r, Ṙ ṙ, Ts ts, Tsh tsh, З з, Зh зh, S s, Sh sh, Ṡ ṡ, F f, Q q, K k, Kh kh, G g, Ġ ġ, L l, M m, N n, Ň ň, ꜧ, W w, Y y, Y' y'.

Букварь 1985 года предлагает иной вариант алфавита: A a, B b, Ć ć, Ćh ćh, Ċ ċ, Ċh ċh, C̣ c̣, C̣h c̣h, D d, Ḍ ḍ, E e, F f, G g, Ġ ġ, H h, I i, J j, K k, Kh kh, L l, M m, N n, Ṅ ṅ, Ṇ ṇ, O o, P p, Ph ph, Q q, Qh qh, R r, Ṛ ṛ, S s, Ś ś, Ṣ ṣ, T t, Th th, Ṭ ṭ, Ṭh ṭh, U u, W w, Y y, Ẏ ẏ, Z z, Ż ż. Этот вариант алфавита, с минимальными изменениями, используется в настоящее время.

Также находит применение алфавит бурушаски на арабской графической основе:
ا ݳ ݴ ب پ ت ٹ ث ج ݘ ݼ څ ح خ د ڎ ڈ ذ ر ڑ ز ژ س ش ݽ ص ڞ ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ݣ ل م ن ں و ݸ ݹ ه ھ ء ی ݶ ݷ ݺ

Примечания

Литература 
 Backstrom, Peter C. Burushaski // Languages of Northern Areas. Sociolinguistic Survey of Northern Pakistan. Vol. 2. Islamabad 1992, 2002 (Repr.).
 Berger, Hermann. Die Burushaski-Sprache von Hunza und Nager. 3 Bde. 1. Grammatik. 2. Texte mit Übersetzungen. 3. Wörterbuch. Harrassowitz, Wiesbaden 1998, ISBN 3-447-03961-2
 Berger, Hermann. Das Yasin-Burushaski (Werchikwar). Grammatik, Texte, Wörterbuch. Harrassowitz, Wiesbaden 1974. ISBN 3-447-01625-6
 Blažek, Vaclav. Lexica Dene-Caucasia // Central Asiatic Journal. Vol. 39, p. 11-50, 161—164, 1995. (лексическое сравнение бурушаски с баскским, кавказскими, енисейскими, сино-тибетскими и на-дене языками)
 Čašule I. Basic Burushaski Etymologies: The Indo-European and Paleo- Balkanic Affinities of Burushaski // History of Language, 6 (1): 22-26. 2000
 Holst, Jan Henrik. Advances in Burushaski linguistics. Tübingen 2014.
 Kausen, Ernst. Burushaski. Gießen 2005.
 Lorimer, David Lockhart Robertson. The Burushaski Language. Vol. 1. Introduction and Grammar. Vol. 2 Histories, Vol. 3: Dictionary. Aschehoug, Oslo 1935.
 van Driem, George. The Languages of the Himalayas. Brill, Leiden 2001. ISBN 90-04-10390-2
 Morin, Yves Charles & Tiffou, Etienne. Dictionnaire complémentaire du bouroushaski de Yasin. Etudes bouroushaski 2, SELAF # 304, Peeters/SELAF, Paris 1989. (Ergänzung zu Berger und Tiffou)
 Tiffou, Etienne; Pesot, Jurgen. Contes du Yasin — Introduction au bourou du Yasin, Etudes bouroushaski 1, SELAF # 303, Peeters/SELAF, Paris 1989. (Weiterführung aufbauend auf Grammatik von Berger)
 Willson, Stephen R. Basic Burushaski Vocabulary. // Studies in Languages of Northern Pakistan. Vol. 6. Islamabad 1999.
 Willson, Stephen R. A Look at Hunza Culture. // Studies in Languages of Northern Pakistan. Vol. 3. Islamabad 1999.

Ссылки 

 Bengtson J.D. Another Member of Vasco-Caucasian?
 Этимологическая база данных по бурушаски
 Dick Grune, Burushaski — An Extraordinary Language in the Karakorum Mountains. (pdf) (краткое описание ясинского диалекта на основе [Berger 1974]. Gegenüber dem vorliegenden Artikel teilweise veraltet.)

Языки Евразии
Изоляты Евразии
Языки Пакистана